

Geografia 
 Regno Unito
 Walton, parrocchia civile del Buckinghamshire
 Walton, villaggio nel Cheshire
 Walton, parrocchia civile in Cumbria
 Walton, distretto di Leeds
 Walton, distretto di Liverpool
 Walton – parrocchia civile nel Somerset
 Walton – cittadina nel Suffolk
 Walton, distretto di Wakefield
 Walton-on-Thames – cittadina nel Surrey
 Walton-on-the-Hill – cittadina nel Surrey
 Walton-on-the-Naze – cittadina nell'Essex
 Stati Uniti
 Walton – città della Contea di Cass, Indiana
 Walton – città della Contea di Harvey, Kansas
 Walton – città della Contea di Boone e della Contea di Kenton, Kentucky
 Walton – township della Contea di Eaton, Michigan
 Walton – census-designated place della Contea di Lancaster, Nebraska
 Walton – città della Contea di Delaware, New York

Persone 
 Alice Walton – imprenditrice statunitense
 Anna Walton – attrice britannica
 Bill Walton – cestista statunitense
 Cedar Walton – pianista e compositore statunitense 
 Charles Walton – inventore statunitense
 Christy Walton – imprenditrice statunitense
 Derrick Walton – cestista statunitense
 Dwight Walton – cestista canadese
 Ernest Walton – fisico irlandese
 Evangeline Walton – scrittrice statunitense
 Fred Walton – attore e regista inglese
 George Walton – politico statunitense
 Guglielmo Walton – imprenditore e inventore britannico naturalizzato italiano
 Helen Walton – moglie di Sam Walton, il fondatore della Wal-Mart
 Izaak Walton – scrittore britannico
 Jim Walton – imprenditore statunitense
 Jim Walton – attore statunitense
 Jo Walton – scrittrice e poetessa gallese naturalizzata canadese
 John T. Walton – imprenditore statunitense
 Leterrius Walton – giocatore di football americano statunitense
 Lloyd Walton – cestista statunitense
 Luke Walton – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Sally Walton – hockeista su prato britannica
 Sam Walton – imprenditore, filantropo e accademico statunitense
 Samuel Robson Walton detto Rob – imprenditore statunitense
 Simon Walton – calciatore inglese
 Tony Walton – costumista e scenografo inglese
 Travis Walton – agente di commercio statunitense, ex-falegname e presunta vittima di un ipotetico rapimento alieno
 Travis Walton – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 William Walton – compositore e direttore d'orchestra inglese

Altro 
 Walton – famiglia statunitense